Blakeway ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Blakeway (1898–1936), britischer Archäologe
 Phil Blakeway (* 1950), englischer Rugby-Union-Spieler